Флаг муниципального образования Исаковское сельское поселение Красноармейского района Чувашской Республики Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 9 декабря 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4616.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Исаковского сельского поселения в синем, белом и  цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле восстающая серебряная крылатая волчица».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба Исаковского сельского поселения Красноармейского района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Фольклор, мифология — это память предков, информация о мироздании, миропонимании тех поколений, которые жили до нас несколько тысячелетиями раньше.

Согласно чувашским преданиям, волки являются творениями Тура. В мифах волчица представляется как прародительница, кормилица и воспитательница нашего первопредка, а волк выступает в роли вождя рода. Волки представляются слугами пророка Пихампара, нередко и сам Пихампар принимает образ белого или сивого волка. Волки называются также божьими собаками (Тура йытти). Волк — древний символ воинской доблести. В основу композиции флага положена история чувашского древнего народа, поэтому центральной его фигурой является белая крылатая волчица. В то же время фигура волчицы имеет связь с миром художника Элли Юрьева, с его искусством. Он родился 25 марта 1936 года в селе Исаково. Художник, талантливо отразивший своё время в геральдике, вексиллографии, книжной, промышленной и станковой графике, дизайне среды, шрифте, орнаменте, плакате, медальерном искусстве, живописи. Главным свершением в его творческом наследии являются символы чувашской государственности — герб и флаг.

Заветной мечтой детства Элли было желание стать лётчиком, для этого он занимался в кружке парашютистов, затем в планерной секции. Однако ему было не суждено стать профессиональным лётчиком по диагнозу врачей. Любовь художника к небу нашла отражение на флаге поселения через изображения в нём крылатой волчицы, при этом крылья аллегорически отражают талант художника, его вдохновение, окрылённость.

После ухода художника был создан герб и флаг в память о нём, включающий в себя в нашлемнике серебряного волка. Таким образом, композиция флага отражает историческое прошлое чувашского народа, а также Человека и Художника Элли Юрьева — основоположника геральдики Чувашии и его малую Родину.

Примечания 

Флаги с изображением волка
Флаги с изображением крыла